Antoine Gautier (homme politique) (1798 - 1882), maire de Bordeaux de 1849 à 1860 ;
 Antoine Gautier (collectionneur) (1825 - 1904), collectionneur d'instruments de musique, natif de Nice.